Whisky Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Whisky Island (Georgia) im Dooly County
 Whisky Island (Louisiana) im St. Tammany County
 Whisky Island (Minnesota) im Louis County

Siehe auch:
 Whiskey Island